Lindeboom kan verwijzen naar:

Bomen:
 Linde (geslacht), Linde (Tilia), een geslacht van bomen, dan wel diverse soorten binnen het geslacht

Personen:
 Johannes Lindeboom (1882-1958), Nederlands kerkhistoricus en hoogleraar
 Gerrit Arie Lindeboom (1905-1986), Nederlands medisch-ethicus en hoogleraar
 zie ook Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut
 Jos Lindeboom (1906-1972), Nederlands burgemeester

Overige:
 Arrest Lindeboom/Amsterdam, een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad
 De Lindeboom, een gemeentelijk monument in Eemnes
 Lindeboom Bierbrouwerij, een in 1870 opgerichte Nederlandse bierbrouwerij
 Lindeboomsweg, een straat in Montfoort